Miejscowości w Polsce:
 Miecznikowo-Cygany
 Miecznikowo-Gołębie
 Miecznikowo-Kołaki
 Miecznikowo-Miąchy